Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Jacksonville 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Rosie Casals 5-7, 6-3, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Jacksonville 1973